Eggersdorf kan syfta på:

 Eggersdorf, Bördeland – tidigare kommun, Bördeland, Sachsen-Anhalt
 Eggersdorf, Müncheberg – ort, tidigare kommun, Müncheberg, Brandenburg
 Eggersdorf bei Graz – en kommun i Österrike
 Petershagen/Eggersdorf – en ort och kommun i Tyskland, belägen strax öster om Berlin i Landkreis Märkisch-Oderland i förbundslandet Brandenburg